Miejscowości w Polsce:
 Zdzieszulice Dolne
 Zdzieszulice Górne

Linki zewnętrzne